Værdi har flere betydninger:

Værdi (datalogi) –
Værdi (økonomi) – er fx værdien af en genstand, service eller vare.
Værdi (sociologi) –

Se også
Antropologiske teorier om værdi

 

en:Value
sv:Värde